Francis Robert Benson, conosciuto col il nome d'arte di Frank Benson (1858-1939) – attore e impresario teatrale britannico
 Frank Weston Benson (1862-1951) – pittore statunitense
 Frank W. Benson (1858-1911) – politico statunitense, governatore dell'Oregon